A eleição federal canadense de 2019 (formalmente a 43ª eleição geral canadense) foi a eleição para renovar a Câmara dos Comuns do Canadá, realizada em 21 de outubro de 2019. O Partido Liberal, do primeiro-ministro Justin Trudeau, conquistou a maioria dos assentos no Parlamento, embora tenha perdido no voto popular para os Conservadores, sendo esta a primeira vez que um partido ganha uma eleição embora tenha perdido no voto popular desde de 1979.

Contexto 
A data de 21 de outubro da votação é determinada pelos procedimentos de data fixa na Lei de Eleições do Canadá, mas a Lei não impede o Governador Geral do Canadá de emitir os mandados de eleição em uma data anterior. O Partido Liberal do Canadá tentará manter seu governo majoritário que ganhou nas eleições federais de 2015. A eleição federal de 2015 resultou em um governo de maioria Liberal liderado por Justin Trudeau. Os Conservadores se tornaram a Oposição Oficial (com Stephen Harper anunciando sua renúncia como líder do partido) e os Novos Democratas (NDP) se tornaram o terceiro partido. Enquanto os membros do Bloco Québécois e os Verdes foram eleitos para a Câmara, porém ambos não conseguiram alcançar o número mínimo necessário de 12 deputados para ter o status oficial de representatividade do partido. O líder do bloco Gilles Duceppe anunciou sua renúncia logo após a eleição, e foi sucedido pela Membro da Assembléia Nacional do Parti Québécois, Martine Ouellet. Depois de perder a revisão de liderança, Ouellet anunciou que renunciaria como líder do bloco em 11 de junho de 2018, e foi sucedida por Yves-François Blanchet em 17 de janeiro de 2019. Devido a Tom Mulcair ter ganho apenas 48% dos votos na revisão de liderança do NDP em abril de 2016, o partido realizou uma eleição de liderança em 1 de outubro de 2017, elegendo o Membro do Parlamento Provincial de Ontário e ex-vice-líder do Partido Novo Democrático de Ontário Jagmeet Singh como seu sucessor.

Debates

Resultados Oficiais

Resultados por região

Resultado por distrito eleitoral 
Os resultados completos nos Distritos eleitorais nas Eleições federais no Canadá em 2019 foram os seguintes:

Links externos 
 Eleições do Canadá

Ver também 
Política do Canadá

2019
2019 no Canadá